В одиночному розряді тенісного турніру Madrid Open 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Аранча Санчес Вікаріо здобула титул, у фіналі перемігши Анхелес Монтоліо 7-5, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Моніка Селеш (2-ге коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
  Сандрін Тестю (чвертьфінал)
  Емі Фрейзер (1-ше коло)

 Барбара Шетт (1-ше коло)
 Ліза Реймонд (чвертьфінал)
 Магі Серна (чвертьфінал)
 Анхелес Монтоліо (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Madrid Open (теніс)